George Whitmore  ist der Name folgender Personen:

* George Whitmore (Offizier) (1775–1862), Major General der britischen Armee
 George W. Whitmore (1824–1876), US-amerikanischer Politiker
 George Whitmore (Bergsteiger) (1931–2021), US-amerikanischer Bergsteiger
 George Whitmore (Autor) (1945–1989), US-amerikanischer Autor